Гюббенет:

 Гюббенет, Адольф Яковлевич (1830—1901) — государственный деятель, статс-секретарь, член государственного совета, сенатор.
 Гюббенет, Виктор Борисович (1862 — не ранее 1938) — русский военно-медицинский деятель, тайный советник. 
 Гиббенет, Николай Александрович (1827—1897) — русский историк, архивист, писатель, источниковед.
 Гюббенет, Николай Константинович (1862—1931) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы.
 Гюббенет, Оскар Яковлевич (1835—1906) — генерал от инфантерии, член Военного совета Российской империи.
 Гюббенет, Христиан Яковлевич (1822—1873) — русский военный врач, профессор хирургии Киевского университета
 Гюббенет, Эдуард-Христофор Матвеевич (1836—?) — генерал-майор, участвовал в Крымской войне 1853—1856 гг., в подавлении польского мятежа 1863—1864 гг.